«Факел» — название футбольных клубов:
* «Факел» — украинский клуб из пгт Варва Черниговской области.
 «Факел» — российский клуб из Воронежа (с июня 2002 по конец 2003 года назывался «Факел-Воронеж»).
 «Факел-М» — футбольный клуб из Воронежа, фарм-клуб «Факела» (назывался также «Факел-Воронеж-2»).
 «Факел-Воронеж» — футбольный клуб из города Воронеж, играл в 2009 году.
 «Факел-СтройАрт» — название футбольного клуба «ФСА» из города Воронежа в 2008 году.
 «Факел» — российский клуб из Кирова.
 «Факел» — название узбекистанского футбольного клуба «Бухара» из одноимённого города в 1967—1968 годах.
 «Факел» — название украинского клуба «Прикарпатье» из Ивано-Франковска в 2004—2007 годах.
 «Факел» — название российского клуба «Тюмень» в 1980—1982 годах.
 «Факел-ШВСМ» — название российского футбольного клуба «Якутия» из Якутска в 2008—2009 годах.
 «Факел» — название российского футбольного клуба «Колос» из села Александровского в 2010 году.